Frantschach ist der Name folgender Orte:

 Frantschach-Sankt Gertraud, Gemeinde im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Frantschach (Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud), Ortschaft der Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Frantschach ist der Name folgender Unternehmen:
 Mondi Frantschach, österreichischer Papierhersteller